Kuru kulla — вид ящеротазових динозаврів родини дромеозаврид (Dromaeosauridae), що існував у пізній крейді (71 млн років тому) на території сучасної Монголії. Описаний у 2021 році.

Скам'янілості 
Частковий скелет з фрагментарним черепом виявлено 5 липня 1991 року у відкладеннях формації Барун Гойот в пустелі Гобі на півдні Монголії. Через декілька годин у цьому місті також виявили рештки динозавра Shri devi.

Назва 
Біноміальна назва Kuru kulla дана на честь Курукулли, одна з дакинь тибетського буддизму.

Філогенія

Примітки 

Дромеозавриди
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Азії
Вимерлі тварини, описані 2021